Рощин-Инсаров — составная славянская фамилия. Женская форма Рощина-Инсарова.
 Рощин-Инсаров, Николай Петрович (1861—1899) — русский актёр.

 Рощина-Инсарова, Екатерина Николаевна (1883—1970) — русская драматическая актриса; дочь актёра Николая Рощина-Инсарова.